TFTP ( — простой протокол передачи файлов) используется главным образом для первоначальной загрузки бездисковых рабочих станций. TFTP, в отличие от FTP, не содержит возможностей аутентификации (хотя возможна фильтрация по IP-адресу) и основан на транспортном протоколе UDP.

Применение 
Основное назначение TFTP — обеспечение простоты реализации клиента. В связи с этим он используется для загрузки бездисковых рабочих станций, загрузки обновлений и конфигураций в «умные» сетевые устройства, записи статистики с мини-АТС (CDR) и аппаратных маршрутизаторов/файрволов.

Используется для программирования  методом IAP встраиваемых систем разработанных на основе  микроконтроллеров.

Безопасность 
Поскольку протокол не поддерживает аутентификации, единственный метод идентификации клиента — это его сетевой адрес (который может быть подделан).
Обычно в Unix-системах tftpd доступен только каталог /tftpboot. Однако в старых TFTP-серверах было возможным получить файл паролей командой RRQ ../etc/passwd.

Демон tftpd (одна из реализаций tftp-сервера) отказывается обрабатывать файлы, содержащие в своём имени комбинацию «/../» или начинающуюся с «../». Запись разрешается только в файлы, которые уже существуют (любого размера, например нулевого), и доступны для публичной записи (права доступа: -rw-rw-rw-). 

Дополнительная защита от доступа к произвольным файлам осуществляется с помощью смены корневого каталога на каталог tftpd (обычно /usr/TFTPRoot).

Типы пакета 
Сначала в TFTP-пакете идет поле размером в 2 байта, определяющее тип пакета:
 Read Request (RRQ, #1) — запрос на чтение файла.
 Write Request (WRQ, #2) — запрос на запись файла.
 Data (DATA, #3) — данные, передаваемые через TFTP.
 Acknowledgment (ACK, #4) — подтверждение пакета.
 Error (ERR, #5) — ошибка.
 Option Acknowledgment (OACK, #6) — подтверждение опций.

Запросы на чтение и запись 
Для начала передачи данных клиент должен послать серверу WRQ или RRQ-пакет. У обоих пакетов формат одинаковый:

В TFTP существует 2 режима передачи (режим Mail, определенный в IEN 133, признан устаревшим):
 netascii — файл перед передачей перекодируется в ASCII.
 octet — файл передается без изменений.

После получения RRQ-пакета сервером, он сразу начинает передачу данных. В случае с WRQ-запросом — сервер должен прислать ACK-пакет c номером пакета 0.

Процесс передачи данных 
После получения запроса RRQ сервер сразу посылает в качестве подтверждения пакет с данными и с ID пакета, равным единице. В WRQ в качестве подтверждения используется ACK с ID, равным нулю. Всего по TFTP можно передать 32 МБ (65536 * 512 / 1024²), однако, из-за использования знакового int вместо беззнакового, размер подтверждения ограничен 16 мегабайтами.
Однако если клиент и сервер поддерживают расширения протокола RFC 2347 и RFC 2348, то максимальный размер передаваемого файла увеличивается до 4 ГБ.

Опции TFTP 
В RFC 2347 был предусмотрен формат опций, которые можно присоединять к окончанию RRQ-пакета и WRQ-пакета:

Опций может быть несколько. Тогда они будут следовать друг за другом. Порядок опций не важен.

В ответ на RRQ (или WRQ) с опциями, сервер должен прислать OACK со списком опций, которые сервер принял.
Наиболее распространённые опции:

Ошибки 

В TFTP информация об ошибке имеет следующий формат:

Код ошибки может принимать одно из значений, перечисленных в STD 33 (за исключением кода 8 — он описан в RFC 2347). Вот они:

Схема URI 
В RFC 3617 определен формат URI для TFTP. Он имеет следующий вид:
 tftp://[узел назначения]/[нужный файл];mode=[режим передачи]
Например:
 tftp://example.com/todo.txt;mode=netascii

Стандарты 
 RFC 1350 (STD33) — спецификация TFTP
 RFC 2347 — опции TFTP
 RFC 3617 — схема URI

Опции 
 RFC 2348 — размер блока
 RFC 2349 — тайм-аут

Примечания

Литература 
 У. Ричард Стивенс. «Протоколы TCP/IP. Практическое руководство». Глава 15, «Простейший протокол передачи файлов TFTP». ISBN 5-7940-0093-7
 Х. Остерлох. «TCP/IP. Семейство протоколов передачи данных в сетях компьютеров». Глава 16 «Простейший протокол передачи файлов (TFTP)». ISBN 5-93772-039-3

Ссылки 
 Сервер TFTP для Windows с поддержкой разграничения прав доступа 
 Tftpd32 Сервер TFTP с открытым исходным кодом для Windows
  

Протоколы прикладного уровня
Файлообменные протоколы